

Economia 
 DBX – sigla del Development Board Index, indice del mercato azionario indonesiano

Informatica 
 DBX – estensione file di Outlook Express

Altro 
 DBX – famiglia di sistemi di riduzione di rumore e di espansione di dinamica audio